Авсєєнко — прізвище, поширене в Росії. Відомі носії:
 Авсєєнко Василь Григорович — російський белетрист, критик і публіцист; дворянин
 Авсєєнко Наталія Анатоліївна — російська фрідайверка